Psoríase eritrodérmica é uma doença que pode evoluir de qualquer forma clínica e psoríase ou raramente como manifestação inicial da doença. 

Pode ser desencadeada após terapêutica tópica com luz ultravioleta ou pela administração e interrupção de cortisteroides sistêmicos.

Eritrodermica